Осада Нижнего Новгорода:

 Осада Нижнего Новгорода (1444—1445) — осада и взятие города войском казанского хана Улуг-Мухаммада.
 Осада Нижнего Новгорода (1505) — безуспешная осада города казанско-ногайским войском хана Мухаммед-Амина.

Нижний Новгород